Wen Jia ist der Name folgender Personen:

* Wen Jia (Maler) (um 1501–1583), chinesischer Maler
 Wen Jia (Tischtennisspielerin) (* 1989), chinesische Tischtennisspielerin